, film de Robert G. Vignola sorti en 1918 ; 
 , film de Edward Gordon sorti en 1921 ;   
 The Girl Who Came Back, film de Tom Forman sorti en 1923 ;  
 , film de Charles Lamont sorti en 1935.